Dorema songaricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten och Ivan Petrovich Kirilov. Dorema songaricum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
songaricum